En Pologne, Długie peut désigner :

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Długie, village du powiat de Krosno
 Długie, village du powiat de Sanok

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Długie, village du powiat de Włocławek
 Długie, village du powiat de Rypin

de la voïvodie de Grande-Pologne
 Długie, village
 
dans la voïvodie de Łódź
 Długie, village du powiat de Łódź-est
 Długie, village du powiat de Radomsko

dans la voïvodie de Lublin
 Długie, village du powiat de Lublin
 Długie, village du powiat de Tomaszów Lubelski

dans la voïvodie de Lubusz
 Długie, village du powiat de Strzelce-Drezdenko
 Długie, village du powiat de Żagań

dans la voïvodie de Mazovie
 Długie, village du powiat d'Ostrołęka
 Długie, village du powiat de Przysucha

de la voïvodie de Podlachie
 Długie, village 

de la voïvodie de Poméranie
 Długie, village 

de la voïvodie de Poméranie occidentale
 Długie, village 

de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Długie, village